Main-Spessart-Bahn ist der Name für 

 Bahnstrecke Würzburg–Aschaffenburg
 Bahnstrecke Frankfurt Süd–Aschaffenburg